Il gruppo della brucite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della brucite 
 Amakinite
 Brucite
 Portlandite
 Pirocroite
 Theophrastited

Note

Collegamenti esterni 
 

Brucite